Мате́ос () — испанская фамилия. Известные носители:

 Матеос, Давид (род. 1987) — испанский футболист.
 Матеос, Хуан (1917—2003) — испанский теолог, профессор.
 Матеос, Энрике (1934—2001) — испанский футболист и тренер.
 Лопес Матеос, Адольфо (1910—1969) — мексиканский государственный деятель, президент Мексики (1958—1964).

См. также 
 Матеус